I Wanna Be Your Lover (La Bionda-album)
 I Wanna Be Your Lover (Prince-dal)
 I Wanna Be Your Lover (Spice Girls-dal)